Колибри-амазилии () — род птиц семейства колибри.

Виды 

 Миравайесская амазилия Amazilia alfaroana Underwood, 1896
 Лохесская амазилияAmazilia alticola Gould, 1860
 Голубогрудая амазилия Amazilia amabilis (Gould, 1853)
 Амазилия Лессона Amazilia amazilia (Lesson, 1827)
 Берилловая амазилия Amazilia beryllina (Deppe, 1830)
 Мангровая амазилия Amazilia boucardi (Mulsant, 1877)
 Белогрудая амазилияAmazilia brevirostris (Lesson, 1829)
 Бронзовоголовая амазилия Amazilia candida (Bourcier et Mulsant, 1846)
 Каштановобрюхая амазилия Amazilia castaneiventris (Gould, 1856)
 Белобрюхая амазилия Amazilia chionogaster (Tschudi, 1846)
 Amazilia cupreicauda Salvin et Godman, 1884
 Индиговая амазилия Amazilia cyanifrons (Bourcier, 1843)
 Красноклювая амазилия Amazilia cyanocephala (Lesson, 1829)
 Синехвостая амазилия Amazilia cyanura Gould, 1859
 Разноцветная амазилия Amazilia decora (Salvin, 1891)
 Белобрюхая амазилия Amazilia edward (Delattre et Bourcier, 1846)
 Андская амазилия Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)
 Андская амазилияAmazilia franciae (Bourcier et Mulsant, 1846)
 Сапфировая амазилия Amazilia lactea (Lesson, 1832)
 Амазилия Гмелина Amazilia leucogaster (Gmelin, 1788)
 Гондурасская амазилия Amazilia luciae (Lawrence, 1868)
 Рондонийская амазилияAmazilia rondoniae Ruschi, 1982
 Пурпурнобрюхая амазилия Amazilia rosenbergi (Boucard, 1895)
 Рыжая амазилия Amazilia rutila (Delattre, 1843)
 Стальная амазилия Amazilia saucerrottei (Delattre et Bourcier, 1846)
 Тобагская амазилия Amazilia tobaci (Gmelin, 1788)
 Коричневохвостая амазилия Amazilia tzacatl (De la Llave, 1833)
 Разноцветная амазилия Amazilia versicolor (Vieillot, 1818)
 Фиолетовошапочная амазилия Amazilia violiceps (Gould, 1859)
 Зелено-белая амазилия Amazilia viridicauda (Berlepsch, 1883)
 Зеленолобая амазилия Amazilia viridifrons (Elliot, 1871)
 Зеленобрюхая амазилия Amazilia viridigaster (Bourcier, 1843)
 Юкатанская амазилия Amazilia yucatanensis (Cabot, 1845)

Колибри
Роды птиц